Črečan (Sveti Ivan Zelina)
 Črečan (Nedelišće)